Il singolare del torneo di tennis Budapest Grand Prix 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Martina Müller che ha battuto in finale Myriam Casanova 6-2, 3-6, 6-4.

Teste di serie

 Martina Suchá (quarti di finale)
 Petra Mandula (primo turno)
 Cara Black (quarti di finale)
 Eléni Daniilídou (semifinali)

 Maja Matevžič (primo turno)
 Tat'jana Puček (semifinali)
 Elena Bovina (primo turno)
 Barbara Schwartz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabellone singolare

Budapest Grand Prix 2002